Костяново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костяново — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Костяново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Костяново — деревня в Угличском районе Ярославской области.